Фи́нка:
 финка — представительница финского народа;
 финка — плоская круглая разновидность зимней шапки с меховым спускающимся околышем (назатыльником), прикрывающим уши и шею. С 1931 по 1940 годы была форменным головным убором Красной Армии;
 фи́нская ло́шадь — порода лошадей, распространённая в Финляндии;
 финка — местное название разновидности бороны из суковатых ветвей;
 финка — небольшое рыболовное судно. Использовалось в Финском заливе;
 финка — фура из Финляндии (профессиональный жаргон);
 финка или финна () — одна из личиночных стадий ленточных червей;
 финка или фи́нский нож — особый тип ножа, получивший широкое распространение в Российской империи и Советском Союзе в первой половине XX века;
 финка или финские сани — сани с длинными полозьями и рукоятками на спинке сидения;
 финка или пу́укко — традиционная скандинавская (преимущественно, финская) форма ножа;
 ФИНКА или ФИНКА Интернешнл — международная некоммерческая микрокредитная организация.

Географические названия 
 Финка-эль-Рей — национальный парк в Аргентине.

Примечания